Euromil peut faire référence à :

 EUROMIL, L' « Organisation européenne des associations militaires »
 Euromil Mi-38, un hélicoptère russe